Abt Sportsline — companhia de corridas de automobilismo e de tuning automóvel com sede em Kempten im Allgäu, Alemanha
9423 Abt — asteroide da cintura principal, a 2,4278545 UA

Desambiguações de tecnologia